Beatrix van Luxemburg (circa 1305 - Temesvár, 11 november 1319) was van 1318 tot aan haar dood koningin-gemalin van Hongarije. Ze behoorde tot het huis Luxemburg.

Levensloop
Beatrix was het jongste kind van keizer Hendrik VII van het Heilige Roomse Rijk uit diens huwelijk met Margaretha, dochter van hertog Jan I van Brabant.

Haar vader was kort voor zijn overlijden in 1313 onderhandelingen begonnen over een mogelijk huwelijk tussen Beatrix en hertog Karel van Calabrië, zoon van koning Robert I van Napels. Nadat de huwelijksplannen mislukten, startte de keizer onderhandelingen op voor een huwelijk met prins Peter van Sicilië, zoon en erfgenaam van koning Frederik III van Sicilië. Door de politieke conflicten tussen het Heilige Roomse Rijk en het koninkrijk Sicilië bleven ook deze plannen zonder gevolg.

Toen koning Karel I Robert van Hongarije, wiens eerste echtgenote Maria van Silezië-Bytom in 1317 was overleden, besliste om te hertrouwen, deed hij daarvoor een beroep op Beatrix' broer koning Jan de Blinde van Bohemen, die zijn zussen Maria en Beatrix naar voren schoof als potentiële bruid. Nadat de prinsessen op 20 juni 1318 aangekomen waren in Praag, koos Karel I Robert om te huwen met Beatrix. Na haar aankomst in Hongarije, vond het huwelijk plaats tussen 12 en 17 november 1318. In dezelfde ceremonie werd ze gekroond tot koningin-gemalin van Hongarije.

In november 1319 stierf Beatrix in het kraambed, bij de bevalling van een kind dat dood ter wereld kwam. De amper veertienjarige koningin werd bijgezet in de Kathedraal van Nagyvárad.

Voorouders

Partner van de koning van Hongarije
Huis Luxemburg
Persoon in de 14e eeuw